Andrej Barčák  ist der Name folgender Personen:

 Andrej Barčák (Politiker, 1920) (1920–1984), tschechoslowakischer Politiker (KSČ), Minister und Bergbauingenieur
 Andrej Barčák (Politiker, 1946) (* 1946), tschechoslowakischer Politiker (KSČ), Minister und Manager